Stoffersberg bezeichnet

 Stoffersberg (Igling), Gemeindeteil von Igling, Landkreis Landsberg am Lech

 Stoffersberg, historischer Name von Oberer Riedberg, Erhebung im Landkreis Landberg am Lech